Андреас Огесен (;  — ) — датский юрист.

Биография 

Огесен изучал право в Кристиании и Копенгагене, в 1848 году он вынужден был приостановить обучение из-за участия в первой войне за Шлезвиг, во время которой он командовал резервным батальоном. В 1855 году Огесен стал профессором юриспруденции в Университете Копенгагена.

В 1870 году он был членом комиссии, работавшей над созданием новых морского и коммерческого кодексов, а также был основным автором принятого в 1882 году закона о навигации. В 1879 году Огесен был избран членом Ландстинга (одной из палат парламента Дании).

В Университете Копенгагена Огесен сменил Карла Кристиана Халля в качестве преподавателя римского права. Его работы в этой области принесли ему известность в юридических кругах. Среди множества его юридических трудов следует отметить Bidrag til Læren om Overdragelse af Ejendomsret, Bemærkinger om Rettigheder over Ting (Копенгаген, 1866, 1871-1872) и Fortegnelse over Retssamlinger, Retslitteratur i Danmark, Norge, Sverige (Копенгаген, 1876).

Источники 

 

Педагоги Дании
Члены ландстинга Дании
Юристы Дании
Ректоры Копенгагенского университета
Почётные доктора Уппсальского университета